Gaussov izrèk [gáusov ~], imenovan po Carlu Friedrichu Gaussu, je lahko:

 osnovni izrek algebre
 Gaussova formula v vektorski analizi, ki povezuje divergenco s trojnim integralom
 Gaussov stavek v elektrotehniki o izvornosti električnega polja

Carl Friedrich Gauss